Bothragonus és un gènere de peixos marins, demersal i de clima temperat, pertanyents a la família dels agònids.

Taxonomia 
Hi ha dues espècies reconegudes:

Referències 

Agònids